Kraftwerk Maasvlakte steht für folgende Kraftwerke:

 Kraftwerk Maasvlakte (Electrabel)
 Kraftwerk Maasvlakte (Uniper)
 Maasvlakte 3